Isabel le Despenser, condesa de Worcester y Warwick (26 de julio de 1400 – 1439) fue hija póstuma y heredera de Thomas le Despenser, conde de Gloucester (m. 1399), y su esposa, Constanza de York. Nació seis meses después de la muerte de su padre, quien fue decapitado por atentar contra el rey Enrique IV (1399-1413).

Matrimonio y descendencia
Isabel se casó en dos ocasiones, con dos primos tocayos, ambos nietos de Thomas de Beauchamp, XI conde de Warwick:

En primer lugar, con Richard Beauchamp, conde de Worcester (1394-1422), quien murió en el Cerco de Meaux. Ellos tuvieron una sola hija, Elizabeth de Beauchamp (1415-1448), quien se casó con Edward Neville (m. 1476), con quien tuvo descendencia.

En segundo lugar, se casó con Richard de Beauchamp, XIII conde de Warwick (1382-1439), primo de su primer marido, nacido en la rama principal. Tuvieron dos hijos:
Henry de Beauchamp (1425-1446), quien sucedió a su padre como conde de Warwick, y más tarde se elevó su título a duque. Se casó con Cecilia Neville, hija de Richard Neville, V conde de Salisbury.  Tuvo una sola hija Anne Beauchamp, XV Condesa de Warwick, fallecida en la infancia.
Ana de Beauchamp, quien llegaría a ser XVI condesa de Warwick, tras la muerte de Henry y su hija. Ana se casó con Richard Neville, el Hacedor de Reyes, primogénito de Richard Neville, V conde de Salisbury —por tanto cuñado de Henry—, y más tarde XVI conde de Warwick jure uxoris y VI conde de Salisbury. Tuvieron dos hijas, que emparentaron con la realeza: Isabel Neville (1451-1476), casada con Jorge Plantagenet, duque de Clarence (1449-1478) y Ana Neville (1456-1485), primero viuda de Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, y más tarde consorte de Ricardo III (1483-1485).

Ancestros

Mujeres
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Familia le Despenser
Familia Beauchamp
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en Londres
Inglesas del siglo XV